Известны несколько гостиниц с таким названием:

 Гостиница «Спорт» (Анапа)
 Гостиница «Спорт» (Волгодонск)
 Гостиница «Спорт» (Киев)
 Гостиница «Спорт» (Кировск)
 Гостиница «Спорт» (Минск)
 Гостиница «Спорт» (Москва) (снесена в 2004 году)
 Гостиница «Спорт» (Пермь)
 Гостиница «Спорт» (Чебоксары)
 Гостиница «Спорт» (Ярославль)